Точильный — название нескольких населённых пунктов:
 Точильный — посёлок в Тайшетском районе Иркутской области.
 Точильный — посёлок в Ашинском районе Челябинской области.